El nombre Tuxtla es la castellanización de la palabra náhuatl tochtlán, que se traduce como tierra de conejos, y se ha utilizado para nombrar diferentes lugares:

Divisiones administrativas
 Tuxtla Gutiérrez (antigua Alcaldía Mayor de Tuxtla en la Capitanía de Guatemala), capital y sede de los poderes públicos del Estado de Chiapas.
 Municipio de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Chiapas con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.
 Tuxtla Chico, municipio mexicano en el estado de Chiapas.
 San Andrés Tuxtla (antiguamente Estancia Tzacoalcos dependiente de la Alcaldía Mayor de Tuxtla y Cotaxtla), municipio mexicano en el estado de Veracruz.
 Santiago Tuxtla (antigua Alcaldía Mayor de Tuxtla y Cotaxtla en Nueva España), municipio mexicano en el estado de Veracruz.

Geografía
 San Martín Tuxtla, un volcán mexicano en el estado de Veracruz, popularmente llamado Tuxtla.
 Los Tuxtlas, región mexicana en el estado de Veracruz, conformada de varios municipios.
Río Tuxtla, Río ubicado en Tuxtla, en el actual Estado de Veracruz

Varios 

 al género de la familia Asteraceae, Tuxtla.
Estatuilla de Tuxtla